Гипатия () — имя и фамилия, также может означать:

 Гипа́тия Александри́йская (350—370(?) — 415) — женщина-учёный греческого происхождения, философ, математик, астроном.

Топоним 
  — город в Аргентине.

Астрономия 
 Гипатия — экзопланета в системе ιДракона.
 Гипатия (Ипатия) — крупный ударный кратер на Луне.
  — ряд трещин, борозд в лунной коре.
 (238) Гипатия — астероид Главного пояса.
 Гипатия — обнаруженный в 1996 году в Египте камень внеземного происхождения.

Кинематограф 
 Гипатия Ли (настоящее имя — Виктория Линч) — американская актриса.
 Гипатия — главная героиня фильма «Агора», сыгранная Рэйчел Вайс (2009).

Философия 
 «Гипатия» — работа ирландского философа Джона Толанда (1720).
 «» — журнал философии феминизма, публикующийся на английском языке с 1986 года.

Художественная литература 
 «» — роман английского писателя Чарльза Кингсли (1853).
 Гипатия — персонаж цикла книг Эрика Флинта, Дэвида Фрира и Мерседес Лэки «», прототипом которого является Гипатия Александрийская.
 Гипатия — персонаж романа Умберто Эко «Баудолино» (2000), прототипом которого является Гипатия Александрийская.

См. также 

 
  — род бабочек подсемейства медведиц () семейства эребид () надсемейства совкообразных ()